Stati Uniti d'America
 Clintonville – borough della Contea di Venango, Pennsylvania
 Clintonville – città della Contea di Waupaca, Wisconsin